Сафьян:
 Сафьян — вид кожи.

Фамилия 
 Сафьян, Збигнев (род. 1922) — польский писатель.
 Сафьян, Марек (род. 1949) — польский юрист. (:pl:Marek Safjan)
 Сафьян, Мордух Хаимович (Михаил Ефимович) (1907—1982) — управляющий трестом «Котласбумстрой», заслуженный строитель Российской Федерации.

См. также 
 Суфьян
 Сафьян (село)